Малиновка — село в Аромашевском районе Тюменской области России, административный центр Малиновского сельского поселения.

Находится на берегу реки Илиней в 35 км к северо-северо-востоку от села Аромашево.

Население 

Село многонациональное. В селе проживают: русские, чуваши, татары, азербайджанцы. Основной род занятий населения сельское и лесное хозяйство. В селе действуют: крестьянское(фермерское) хозяйство и цех по производству мебели, частные пилорамные цехи. Так же, население занимается сбором дикоросов, охотой и рыбалкой.

Улицы 
 Переулок Лесной-2
 Лесная улица
 Заречная улица
 Садовая улица
 Новая улица
 Школьная улица
 Молодежная улица
 Береговая улица
 Советская улица
 Переулок Лесной −1
 Центральная улица

Примечания 

Населённые пункты Аромашевского района